Auvillars ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Auvillars (Calvados) im Département Calvados

mit Namenszusatz:
Auvillars-sur-Saône im Département Côte-d'Or
Auvillers-les-Forges im Département Ardennes